Die Liste der Bauten auf dem Tempelberg führt alle Bauten auf dem Tempelberg auf.
Es werden auch die historischen Veränderungen in der Nutzung der Gebäude, z. B. während der Kreuzfahrerzeit erwähnt.
Diese Liste umfasst auch ehemalige Gebäude, die nicht mehr als solche bestehen, Ruinen und Ausgrabungsstätten.
Der Tempelberg (hebr.  Har haBait, ) gehört zusammen mit der gesamten Altstadt von Jerusalem zum UNESCO-Welterbe und steht auf der Roten Liste des gefährdeten Welterbes.

Aufbau und Abkürzungen der Liste 
Die Namen der Gebäude werden in Deutsch, Arabisch und Hebräisch aufgeführt.
Koordinaten, Bilder, Daten über Gründung bzw. Wiederaufbau, Zerstörung bzw. Wiederzerstörung, Baustile, Anmerkungen und die Art des Gebäudes (Brunnen, Kuppel, Plattform usw.) werden beigefügt.
Für manche Gebäude gibt es mehrere verschiedene Bezeichnungen. Als deutscher Name wurde die von Max Küchler gewählte Bezeichnung angegeben. Alle anderen wurden in der Spalte "Alternative Namen" notiert.
Diese Liste vereinigt verschiedene Gebäude, die schon in anderen Listen vorhanden sind, unter dem Aspekt des Tempelberges und fügt weitere Gebäude des Tempelberges hinzu, die noch in keiner Liste erfasst wurden, z. B. Brunnen, Kolonnaden usw.
Außerdem werden die Gebäude nicht so sehr aus der Perspektive einer bestimmten Religion, sondern mehr aus der Perspektive der vielfältigen religiösen Einflüsse und ihrer architektonischen, kulturellen und geschichtlichen Entwicklung betrachtet.
Jahreszahlen, die sich auf die Zeit vor Christi Geburt beziehen, werden in Anlehnung an Küchler mit einem kleinen nachgestellten a gekennzeichnet.

Vokabeln 
Hier die wichtigsten Vokabeln zum Verständnis der Gebäudenamen:

Gebäudeliste 

|}

Quellen 
 Stadtpläne aus Google Maps und OpenStreetMap und gedruckter Stadtplan von Jerusalem: Jerusalem, city map. freytag&berndt, 2000, ISBN 3-7079-0789-9.

Literatur 
 Max Küchler: Jerusalem. Ein Handbuch und Studienreiseführer zur Heiligen Stadt. 1. Auflage. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2007, ISBN 978-3-525-50170-2.

Weblinks 

 al-Quds bei qudsinfo.com, abgerufen am 26. Mai 2019 (arabisch)
 al-Quds bei alqudsgateway.ps, abgerufen am 26. Mai 2019 (arabisch)
 Jerusalem bei enjoyjerusalem.com, abgerufen am 26. Mai 2019 (arabisch, teilweise englisch)

!ListeTempelberg
Tempelberg
Tempelberg